języki północnohalmaherskie – grupa języków w ramach rodziny zachodniopapuaskiej
 języki południowohalmaherskie – grupa języków w ramach rodziny austronezyjskiej

Zobacz też
 Halmahera
 języki wschodniotimorskie